Королёв, Денис:
 Королёв, Денис Александрович (род. 1938) — советский и российский оперный певец.
 Королёв, Денис Геннадьевич (род. 1991) — российский самбист.